Tuthill ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph H. Tuthill (1811–1877), US-amerikanischer Politiker
 Nicola Tuthill (* 2003), irische Hammerwerferin
 Selah Tuthill (1771–1821), US-amerikanischer Politiker